Ballueca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Avena barbata; o 
 el nombre común de la planta Avena fatua.